Селигман,  (, ) — еврейская фамилия. Известные носители:

Селигман: ()'''
 Селигман, Джозеф (1819—1880) — американский банкир.
 Селигман, Мартин (род. 1942) — американский психолог.

